В одиночному розряді тенісного турніру WTA German Open 1985, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1985, Кріс Еверт здобула титул, у фіналі перемігши Штеффі Граф 6-4, 7-5.

Сіяні гравчині 

  Кріс Еверт (Переможниця)
  Клаудія Коде-Кільш (чвертьфінал)
  Кеті Ріналді-Стункел (чвертьфінал)
  Штеффі Граф (фінал)
  Кеті Ріналді-Стункел (півфінал)
  Штеффі Граф (півфінал)
  Ліса Бондер-Крайсс (чвертьфінал)
  Кеті Горват (чвертьфінал)

 Вірджинія Рузічі (1-ше коло)
 Катрін Танв'є (3-тє коло)
 Сабрина Голеш (1-ше коло)
 Паскаль Параді-Мангон (3-тє коло)
 Андреа Леанд (1-ше коло)
 Ліса Бондер-Крайсс (3-тє коло)
 Відсутня
 Відсутня

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

WTA German Open